Морга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество).

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай.

Занимает площадь 17,6 км². Население — 423 человек (на 2018 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Morga en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи